Minsky ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Minsky († 2006), US-amerikanischer Rockmusiker
 Charles Minsky (* 1946), US-amerikanischer Kameramann
 Howard G. Minsky (1914–2008), US-amerikanischer Filmproduzent
 Hyman P. Minsky (1919–1996), US-amerikanischer Ökonom
 Marvin Minsky (1927–2016), US-amerikanischer Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz
 Michael Minsky (1918–1988), russischer Sänger und Chorleiter
 Yair Minsky (* 1962), US-amerikanischer Mathematiker